Harry Martinson – scrittore e poeta svedese
 Leslie H. Martinson – regista statunitense
 Moa Martinson – scrittrice svedese